Fédération de la jeunesse communiste ou Fédération des jeunesses communistes peuvent désigner :
 France : Fédération des jeunesses communistes de France ;
 Hongrie :
 Fédération hongroise de la jeunesse communiste, affiliée au Parti socialiste ouvrier hongrois ;
 Front de gauche - Fédération de la jeunesse communiste, affiliée au Parti ouvrier hongrois.

Voir aussi